Alexander Stuart je lahko:

Alexander Hugh Holmes Stuart
Alexander Stuart (avstralski politik)
Alexander Stuart (znanstvenik)
Alexander Stewart, Duke of Rothesay